Le allegre comari di Windsor (The Merry Wives of Windsor) – opera teatrale di William Shakespeare
The Merry Wives of Windsor – cortometraggio del 1910 diretto da Francis Boggs
The Merry Wives of Windsor – film TV del 1955 diretto da Barrie Edgar e Glen Byam Shaw
The Merry Wives of Windsor – film TV del 1982 diretto da David Hugh Jones
Le allegre comari di Windsor (The Merry Wives of Windsor) – film TV del 1980 diretto da Jack Manning